

Toponymie 

 , centre commercial à Wrocław en Pologne.

Patronyme 

 Maurice Renoma (1940-), styliste, photographe et scénographe français ;
 Stéphanie Renoma (1975-), styliste française et artiste photographe.
Homonymie de toponyme